Wiland ist der Name von
 Wiland (Baumeister) (13. Jahrhundert), Baumeister in Breslau

sowie der Familienname von
 Johan Wiland (* 1981), schwedischer Fußballtorhüter

Siehe auch:
 Wieland
 Wyland